В первом дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) присуждается титул лучшего ассистента лиги в отдельно взятом сезоне игроку с самым большим средним показателем передач за игру. Официально же лидера по передачам NCAA, впрочем как и НБА, стала выбирать только с сезона 1950/1951 годов, однако по прошествии всего лишь двух сезонов статистика по передачам перестала фиксироваться лигой и была возобновлена лишь в сезоне 1983/1984 годов.

В баскетболе «передача» — это один из важнейших и наиболее технически сложных элементов, ключевой элемент в игре разыгрывающего защитника. Умение правильно и точно передать мяч — основа чёткого и целенаправленного взаимодействия всех баскетболистов в игре. Результативная передача — это пас на игрока, впоследствии поразившего кольцо соперника, которая учитывается в финальном протоколе. Существующее в теперешнем формате разделение NCAA по дивизионам было принято только в августе 1973 года, с 1906 по 1955 годы не было никаких классификаций ни в самой NCAA, ни в её предшественнице — Межуниверситетской спортивной ассоциации США (IAAUS), а с 1955 по 1973 годы главная студенческая ассоциация была разделена на две подкатегории: «крупные колледжи» и «маленькие колледжи».

Лидером первого дивизиона NCAA по общему количеству передач является баскетболист студенческой команды «Дьюк Блю Девилз» Бобби Хёрли, никогда не выигрывавший в этой номинации, который сделал за свою карьеру 1076 ассистов. Выступавший за команду «Саутерн Джагуарз» Эвери Джонсон является лидером ассоциации по среднему набору за матч (13,3 в сезоне 1987/1988 годов), кроме того он также занимает второе место по общему количеству передач в отдельно взятом сезоне (399 в том же самом сезоне). По этому показателю он уступает только игроку студенческой команды «УНЛВ Раннин Ребелс» Марку Уэйду, который в сезоне 1986/1987 годов отдал 406 передач в 38 играх (10,68 в среднем за игру), немного проиграв по среднему набору за матч тому же Джонсону (10,74).

Всего лишь три баскетболиста за всю историю NCAA выигрывали данный титул более одного раза: всё тот же Эвери Джонсон из «Саутерн Джагуарз» (1987, 1988), игрок «Марист Ред Фоксес» Джаред Джордан (2006, 2007) и выступавший за «ЛИУ Бруклин Блэкбёрдс» Джейсон Брикман (2013, 2014). В сезоне 2004/2005 годов победителями в этой номинации стали сразу два игрока, Дамитриус Коулман из «Мерсер Беарз» и Уилл Фанн из «Портленд Стэйт Викингс», они показали абсолютно идентичные результаты, отдав в 28 матчах по 224 передачи (8,0 в среднем за игру).

Всего три первокурсника и два второкурсника становились лидерами первого дивизиона NCAA по передачам за всю историю лиги. В сезоне 2001/2002 годов лучшим распасовщиком стал новичок ассоциации Ти Джей Форд из команды «Техас Лонгхорнс» (8,27 в среднем за игру), в сезоне 2016/2017 годов лучшим ассистентом стал первогодка лиги Лонзо Болл из команды «УКЛА Брюинз» (7,61), в сезоне 2017/2018 годов лучшим распасовщиком признали её первокурсника Трея Янга из команды «Оклахома Сунерс» (8,72), в сезоне 1993/1994 годов победителем в данной номинации стал учащийся второго курса Калифорнийского университета в Беркли Джейсон Кидд, выступавший за команду «Калифорния Голден Беарз» (9,07), а в сезоне 2018/2019 годов лучшим по этому показателю стал второкурсник университета штата Кентукки в Маррее Джа Морант из команды «Мюррей Стейт Рейсерс» (10,03).

Только два иностранных баскетболиста становились лучшими ассистентами первого дивизиона NCAA. В сезоне 1995/1996 годов обладателем почётного титула стал латвийский защитник Раймондс Миглиниекс из «УК Ирвайн Антитерс», а в сезоне 1999/2000 годов триумфатором данной номинации стал представитель Новой Зеландии Марк Дикель, защищавший цвета команды «УНЛВ Раннин Ребелс».

Легенда

Лидеры первого дивизиона NCAA по передачам

Комментарии 

 По другим данным в сезоне 2012/2013 годов Брикман сделал 290 передач (8,53 в среднем за игру).
 По другим данным в выпускном сезоне Брикман также сделал 290 передач (10,00 в среднем за игру), поэтому в некоторых источниках общее число передач за карьеру в NCAA вместо 1007 указывается 1009.

Примечания

Ссылки 
 

Статистические лидеры первого дивизиона NCAA